Fairburn bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fairburn (Georgia)
 Fairburn (South Dakota), im Custer County
 Fairburn (Wisconsin), im Green Lake County

in Neuseeland:
 Fairburn (Neuseeland)

Personen:
 A. R. D. Fairburn (1904–1957), neuseeländischer Schriftsteller
 Werly Fairburn, US-amerikanischer Country- und Rockabillysänger